Bellemare est à l'origine le nom de plusieurs lieux-dits et hameaux de Normandie, dont la signification est « belle mare ». Le patronyme Bellemare désigne des personnes originaires de ces villages.

Patronyme 
Patronyme d'origine normande notamment porté par :

 Adrien Alexandre Adolphe de Carrey de Bellemare, (1824-1905), général de division français ;
 Diane Bellemare (1949-), économiste, professeure et sénatrice canadienne originaire du Québec.
 Dionel Bellemare, (1880-1950), député québécois ;
 Edmond Bellemare, (~1833 - ?), ouvrier français qui tenta d'assassiner l'empereur Napoléon III ;
 Gabriel de Bellemare (1846- ?) : écrivain français ;
 Gaston Bellemare, (1942 - ), écrivain québécois ;
 Gilles Bellemare, (1952 - ), musicien canadien ;
 Joseph de Bellemare, (1773-1858), homme politique français ;
 Marc Bellemare, (1956 - ), homme politique québécois ;
 , dramaturge canadien ;
 Maurice Bellemare, (1912-1989), homme politique québécois ;
 Noël Bellemare (actif entre 1512 et 1546), peintre et enlumineur français d'origine flamande
 Pierre Bellemare, (1929-2018), présentateur français de télévision ;
 Pierre-Édouard Bellemare, (1985 - ), joueur français de hockey sur glace ;
 Rose-Éliandre Bellemare, (1989 - ), gymnaste française ;
 Sylvain Bellemare (1968-), ingénieur du son et un concepteur sonore canadien ;
 Véronique Bellemare Brière, historienne de l'art, scénariste et parolière québécoise ;

Toponymie
Bellemare, lieu-dit au Catelier, région Normandie, département de la Seine-Maritime
Bellemare, lieu-dit à Cristot, région Normandie, département du Calvados
Bellemare, lieu-dit à Duranville, région Normandie, département de l'Eure
Bellemare, lieu-dit à Hauville, région Normandie, département de l'Eure
Bellemare, lieu-dit au Mesnil-Hardray, région Normandie, département de l'Eure
Bellemare, lieu-dit à Val-de-Saâne, région Normandie, département de la Seine-Maritime

Voir aussi 
Belmare, lieu-dit à Cricqueville-en-Auge, région Normandie, département du Calvados,
Belmare, lieu-dit à Putot-en-Auge, région Normandie, département du Calvados

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Homonymie de toponyme